Международный кинофестиваль в Стокгольме () — кинофестиваль, проводящийся ежегодно во второй половине ноября в Стокгольме (Швеция) с 1990 года. Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Главный приз фестиваля — «Бронзовая лошадь» (), вручается лучшему фильму по результатам голосования жюри.

Награды

Бронзовая лошадь: лучший фильм 
Данная номинация является главной на фестивале. Приз за победу в ней — бронзовая статуэтка лошади, весом 7,3 килограмма.

Stockholm Lifetime Achievement Award

Stockholm Visionary Award 
Вручается с 2004 года.
 2004 — Тодд Солондз
 2005 — Терри Гиллиам
 2006 — Даррен Аронофски
 2007 — Уэс Андерсон
 2008 — Вонг Карвай
 2009 — Люк Бессон
 2010 — Гас Ван Сент
 2011 — Алехандро Гонсалес Иньярриту
 2012 — Жак Одиар

Stockholm Achievement Award 
 2012 — Уиллем Дефо

Приз зрительских симпатий 
Выбирается зрителями.

Восходящая звезда 
Награждается актёр, сделавший существенный вклад в фильм, и который может в скором времени стать звездой. Цель награды — выделить актёра в начале карьеры.
 2008 — Малин Крепин
 2009 — Анастасиос Соулис
 2010 — Алисия Викандер
 2011 — Малин Буска
 2012 — Нермина Лукач
 2013 — Адам Лундгрен
 2014 — Юлия Рагнарссон
 2015 — Алиетт Офейм

Примечания

Ссылки

См. также 
 Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров

Стокгольм
Культура Стокгольма